est la formule brute de plusieurs isomères.

 5-hydroxy-9-(3,4,5-triméthoxyphényl)-5a,6,8a,9-tétrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-one
 podophyllotoxine ou isomère (5R,5aR,8aR,9R), numéro CAS 
 épipodophyllotoxine ou isomère (5S,5aR,8aR,9R), numéro CAS